Fleece bezeichnet zweierlei:
 das englische Wort für das bei der Schafschur entstehende Vlies 
 Fleece (Stoff), englische und mittlerweile allgemein übliche Bezeichnung für eine Variante der synthetischen Wirkpelze, verwendet hauptsächlich für Winterbekleidung

Fleece ist trotz der gemeinsamen Wortherkunft kein Vliesstoff.

Sonstiges:
 Fleece-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Fließ (Begriffsklärung)
 Fließ (Gewässername)